Moodie ist der Familienname folgender Personen:

 Alma Moodie (1898–1943), australische Violinistin
 D. Aubrey Moodie (1908–2008), kanadischer Politiker (B´M des Nepean Township, Ontario)
 Geraldine Moodie (1854–1945), kanadische Fotografin
 James Moodie († 1724), schottischer Politiker
 Jim Moodie (* 1966), britischer Motorradrennfahrer
 Susanna Moodie (1803–1885), kanadische Schriftstellerin
 Thomas H. Moodie (1878–1948), US-amerikanischer Politiker
 Wesley Moodie (* 1979), südafrikanischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Moody
 The Moody Blues